Oka har flere betydninger:
 Oka (flod) – biflod til Volga i det centrale Rusland
 Oka (Angara) – biflod til Angara i Republikken Burjatia og Irkutsk oblast i Den Russiske Føderation
 Surkløverknold – plante hvis knolde bruges som rodfrugter